Bionnassay peut désigner :
 Bionnassay, un hameau de France situé à Saint-Gervais-les-Bains, dans le massif du Mont-Blanc ;
 l'aiguille de Bionnassay, un sommet situé sur la frontière entre la France et l'Italie, dans le massif du Mont-Blanc ;
 le col de Bionnassay, un col situé sur la frontière entre la France et l'Italie, dans le massif du Mont-Blanc, entre l'aiguille de Bionnassay et le piton des Italiens ;
 le glacier de Bionnassay, un glacier français situé dans le massif du Mont-Blanc et qui descend de l'aiguille de Bionnassay et du dôme du Goûter ;
 le glacier de Bionnassay, un glacier italien situé dans le massif du Mont-Blanc et qui descend de l'aiguille de Bionnassay ;
 le torrent de Bionnassay, un cours d'eau de France issu du glacier de Bionnassay, affluent du Bon Nant.